Андервуд има више значења:
 Андервуд (Ајова)
 Андервуд (Минесота)
 Андервуд (Северна Дакота)